Воре́-сюр-л'Оньо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 11 км на північ від Безансона, 34 км на південь від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 329 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 813,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Воре-сюр-л'Оньон на сайті французького Національного інституту географії
 Воре-сюр-л'Оньон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Воре-сюр-л'Оньон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Воре-сюр-л'Оньон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Воре-сюр-л'Оньон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона